Чинёнов — фамилия. Известные носители:

 Чинёнов, Андрей Семёнович (1855—1935) — русский художник.
 Чинёнов, Евгений Викторович (род. 1975) — российский футболист.
 Чинёнов, Лазарь Иванович (1912—1996) — советский архитектор, художник.
 Чинёнов, Максим Иванович (род. 1972) — российский футболист.
 Чинёнов, Олег Дмитриевич (1940—1996) — советский футболист, футбольный судья.